FTX steht für:
 Franken-Thüringen-Express, Netz von regionalen Bahnlinien durch Thüringen und Franken 
 FTX (Unternehmen), auf den Bahamas ansässige Handelsplattform für Kryptowährungen 
 FTX Arena, Mehrzweckhalle in Miami, Florida, Vereinigte Staaten 
 Flughafen Owando (IATA-Code), Flughafen in der Republik Kongo

Siehe auch:
 FTX Crypto Cup

Abkürzung